Dunkle Geschäfte ist der Titel von
 Dunkle Geschäfte (1937), britischer Spielfilm von Victor Saville
 Dunkle Geschäfte, Alternativtitel des italienischen Kriminalfilms Der Erpresser ruft an
 Dunkle Geschäfte (1989), tschechoslowakischer Kriminalfilm von Jan Kubista